Альтаев — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альтаев, Алтай Тургумбекович (род. 14 февраля 1996) — казахстанский ватерполист.
 Альтаев, Нуржан Бауыржанович (род. 13 октября 1978 года в Южно-Казахстанской обл.) — казахстанский государственный деятель.